Hanley – miasto w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Hanley – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
Osoby:
 Hanley Stafford – amerykański aktor filmowy, telewizyjny i radiowy
 Ben Hanley – brytyjski kierowca wyścigowy
 Grant Hanley – szkocki piłkarz
 James Hanley – brytyjski pisarz i dramaturg pochodzenia irlandzkiego
 Jeremy Hanley – brytyjski polityk
 Michael Hanley – Dyrektor Generalny
 Paul Hanley – australijski tenisista